Корняко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Корняко́ва.
 Корняков, Георгий Степанович (1897—?) — советский государственный деятель, председатель Рубцовского окрисполкома;
 Корняков, Александр Фёдорович (род. 1931) — советский конструктор стрелкового оружия;
 Корняков, Михаил Викторович (род. 1974) — российский учёный и педагог.

См. также 
 Корняки — деревня в Великолукском районе Псковской области России.